Юй Гохуа́ (; 10 января 1914 — 4 октября 2000) — тайваньский политический деятель, Председатель Исполнительного юаня (1984—1989).

Биография 
Окончил Гарвардский университет и Лондонскую школу экономики.

В 1967—1969 гг. — министр финансов,

в 1969—1984 гг. — глава Центрального банка Тайваня.

В 1984—1989 гг. — Председатель Исполнительного юаня. На этом посту в 1987 г. добился прекращения действовавшего в стране на протяжении 38 лет режима военного положения.

Награды
 Большая лента специального класса ордена Бриллиантовой звезды (июль 1978 года)

Ссылки 
  

Управляющие центральными банками
Правители Тайваня
Правители Китайской Республики
Политики Китайской Республики
Премьер-министры Китайской Республики
Выпускники Гарвардского университета